Цигезар () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Цигезар, Сесили фон (род. 1970) — американская писательница, автор известной серии молодёжных романов под названием «Сплетница».
 Цигезар, Сильвия фон (1785—1858) — подруга художницы Луизы Зейдлер, является адресатом стихотворения Гёте «Сильвии фон Цигезар».